Главное управление собственной безопасности МВД РФ (ГУСБ МВД РФ) — подразделение полиции, являющееся самостоятельным структурным оперативным подразделением центрального аппарата Министерства внутренних дел РФ.

Деятельность Главного управления координирует и контролирует лично Министр внутренних дел РФ.

Штаб-квартира: Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 1/2

Общие данные 
Главное управление собственной безопасности МВД России было создано в декабре 1995 года.
 
В ноябре 2004 года был образован ДСБ МВД России в связи с реорганизацией структуры МВД, проведенной в соответствии с Указом Президента России от 5 ноября 2004 года № 1407.

Основные задачи Департамента собственной безопасности 
Предотвращать проникновение в службу органов МВД лиц, преследующих противоправные цели. Предупреждать и выявлять преступления и коррупцию со стороны сотрудников, федеральных государственных служащих, работников органов внутренних дел. Обеспечивать сотрудникам и их близким государственную защиту.

История 
Органы собственной безопасности существовали всегда во всех структурах: и в КГБ, и в МВД СССР. Разница в том, что в советские времена меры воздействия были возложены на кадровые службы и носили воспитательный характер, поскольк нарушения были преимущественно дисциплинарными. В условиях рынка у многих работников милиции возник соблазн легкого обогащения. Число преступлений, совершаемых стражами порядка, росло, что и вынудило руководство страны и МВД создать в 1995 году специальную структуру по борьбе с нарушителями.

Аналогичные службы существуют в структуре полиции стран Европы и Америки. Некоторые из них по численности работников превосходят российские подразделения СБ. К примеру, в управлении внутренних расследований полиции Нью-Йорка работает более 540 сотрудников — в три раза больше, чем в управлении СБ московского ГУВД. При этом, количество полицейских и жителей в этих мегаполисах примерно одинаковое.

В 2011 году сотрудники службы раскрыли 5000 преступлений, совершенных блюстителями порядка. Две трети из них — получение взяток и превышение служебных полномочий.

Список начальников ГУСБ МВД России 
 Константин Ромодановский (с 2001 по июнь 2005 год).
 Юрий Драгунцов — генерал-лейтенант полиции (с 17 марта 2006 года по 18 июня 2012 год).
 Александр Макаров — генерал-лейтенант полиции (с 28 июля 2012 года по настоящее время).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Департамент собственной безопасности МВД России на Youtube

Министерство внутренних дел Российской Федерации
Подразделения собственной безопасности Министерства внутренних дел России
Подразделения собственной безопасности